Durbes novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jednostka ta leży w Kurlandii, a jej stolicą jest Durbe.

Novadi Łotwy